Hamberger steht für:

 Hans Hamberger AG, ehemaliger Hersteller von Feuerwerk und Pyrotechnik in der Schweiz, siehe Piepenbrock Pyrotechnik
 Hamberger Bau, ehemaliges österreichisches Hoch-, Tief- und Ingenieurbauunternehmen
 Hamberger Industriewerke, deutscher Hersteller von Parkett, Laminatboden sowie WC-Sitzen
 Hamberger Großmarkt, deutsches Lebensmittel-Großhandelsunternehmen

Personen:
 Adolph Friedrich Hamberger (1727–1750), deutscher Mediziner
 Carl Friedrich von Hamberger (1745–1811), deutscher Generalleutnant
 Edwin Hamberger (* 1968), deutscher Archivar und Historiker
 Franz Paul Hamberger, deutscher Unternehmer, Gründer der Hamberger Industriewerke

 Hanns Hamberger (1923–2013), deutscher Politiker (CSU)
 Hans-Werner Hamberger (* 1941), Mitbegründer und Gründungsdirektor des Linzer Zoos bis 2010
 Joscio Hamberger (1667–1739), römisch-katholischer Geistlicher und Abt

 Julius Hamberger (1801–1885), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Katharina Hamberger (* 1985), deutsche Journalistin (Deutschlandradio)
 Korbinian Hamberger (* 1980), deutscher Drehbuchautor
 Wolfgang Hamberger (* 1930), deutscher Politiker (CDU) und Autor

Siehe auch:
 Hamberg
 Hammberg